Касабла́нка ( — дім +  — білий):

 Касабланка — місто в західному Марокко
 Касабланка — місто у Чилі.
 Касабланка — населений пункт в Уругваї.  
 Касабланка — район в Гавані.  
 Касабланка — вулкан у Чилі.
 «Касабланка» — фільм 1942 року режисера Майкла Кертіса.
 Касабланка — тип ескортних авіаносців США.
 Casablanca — пісня Jessica Jay з альбому Broken Hearted Woman (1994).
 Casablanca Records — американський музичний лейбл, заснований у 1973 році.

Багатозначні терміни